Peer steht für:

 Peer (Adel), Angehöriger des britischen Hochadels
 Peer (Vorname), männlicher Vorname
 Peer (Belgien), Stadt in Belgien
 Peer (Informatik), Rechner als Endpunkt in einem Computernetz
 Peer (Einsatzkräfte), Person bei der Stressverarbeitung von Einsatzkräften
 Peer (Zelllinie), medizinische Zelllinie
 Peer (Band), deutsche Band

Peer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Peer (* 1971), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Andri Peer (1921–1985), Schweizer Schriftsteller
 Beverly Peer (1912–1997), US-amerikanischer Jazzbassist
 Elli Peer (1900–1927), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Franziska Peer (* 1987), österreichische Sportschützin
 Gontran Peer (* 1957), italienischer Lyriker
 Heinrich Peer (1867–1927), österreichischer Schauspieler
 Johann Paul Peer (1875–1945), österreichischer Politiker
 Josef Peer (1864–1925), österreichischer Politiker und Jurist
 Julia Rosa Peer (* 1985), österreichische Schauspielerin
 Leta Peer (1964–2012), Schweizer Malerin und Fotokünstlerin

 Oscar Peer (1928–2013), Schweizer Schriftsteller und Philologe
 Othmar Peer (* 1953), österreichischer Sportmoderator
 Ralph Peer (1892–1960), US-amerikanischer Musikproduzent
 Shahar Peer (* 1987), israelische Tennisspielerin
 Theo Peer (* 1930), österreichischer Pianist, Redakteur und Kabarettist
 Volodja Peer (1931–1987), jugoslawischer Schauspieler
 Walter Peer (* 1968), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Peer Gynt (Begriffsklärung)
 Peer-Beratung, soziologische Beratung
 Peer-to-Peer, Kommunikation in Rechnernetzen
 Peer-Review, Qualitätssicherung wissenschaftlicher Arbeiten
 PeerCache, Technik der Informationsverarbeitung
 Peergroup, Gruppe mit großem Einfluss
 Pe’er
 Per
 Peers